Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a jégkorongtornát az Albertville-től 45 kilométerre található Méribelben lévő Méribel Jégpalotában rendezték meg február 8. és 23. között.

Éremtáblázat 
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Selejtező
A tornán az 1991-es IIHF jégkorong-világbajnokság valamennyi csapata, valamint az 1991-es IIHF B csoportos jégkorong-világbajnokság első három helyezettje automatikusan részvételi jogot szerzett. A B csoportos vb negyedik helyezettje olimpiai selejtezőt játszott az 1991-es IIHF C csoportos jégkorong-világbajnokság első helyezettjével.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első négy helyezett jutott az negyeddöntőbe, ahonnan egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna. A középdöntőből kiesett csapatok a 9.–12. helyért játszhattak. Minden helyezésért játszottak helyosztó mérkőzést.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

A 9–12. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 

1992
Sportágak az 1992. évi téli olimpiai játékokon
Olimpia